Дмитрий Сергеевич Гришин (родился , Капустин Яр, Астраханская область, СССР) — российский менеджер и венчурный инвестор; сооснователь и бывший председатель совета директоров VK (ранее Mail.ru Group); основатель инвестиционного фонда Grishin Robotics.

Биография 
Родился 15 октября 1978 года в посёлке Капустин Яр в семье инженера. Вырос среди сотрудников ракетного полигона и с детства увлекался робототехникой.

В 1995 году окончил физико-математическую гимназию № 4 в Саратове и поступил на факультет робототехники и комплексной автоматизации Московского государственного технического университета имени Баумана, который окончил в 2001 году с красным дипломом по специальности «Системы автоматизированного проектирования».

В 20 лет в 1998 году начал программировать для расположенного в городе Клируотер во Флориде разработчика ПО Axiom Int., где координировал команду работавших дистанционно программистов. Впоследствии Дмитрий Гришин покинул компанию в 2001 году в должности IT-консультанта.

Mail.ru Group 
В марте 2000 года возглавил команду разработки онлайн-аукциона Molotok.ru в компании NetBridge Services. Тогда, столкнувшись с необходимостью расширять сетевую инфраструктуру при ограниченном бюджете, он приобретал подержанное оборудование у разорившихся доткомов.

После объединения активов Юрия Мильнера c «Порт.ру» в рамках холдинга Mail.ru в начале 2001 года назначен главой сервисного центра NetBridge Services, а в конце года — техническим директором новой компании. В апреле 2003 года двадцатичетырёхлетний Гришин занял пост генерального директора компании. Вместе с этой должностью он получил опцион на 3,5 % акций компании.

В 2005 году выступил одним из сооснователей Digital Sky Technologies, а после разделения российских и иностранных активов фонда в 2010 году возглавил Mail.ru Group. В 2012 году сменил Юрия Мильнера на посту главы совета директоров.

Гришину приписывают роль визионера компании, определившего наиболее перспективные направления развития Mail.ru Group — коммуникационные сервисы и онлайн-игры. В ноябре 2010 года компания под его руководством провела первичное публичное размещение на Лондонской фондовой бирже. Гришину принадлежит 1,05 % акций компании Mail.ru Group, суммарная стоимость которых составляет $58 млн. Данный факт позволил Дмитрию Гришину занять десятую позицию в рейтинге директоров-капиталистов, опубликованном журналом Forbes 22 ноября 2018 года.

В мае 2022 года Гришин покинул посты председателя совета директоров и неисполнительного директора Mail.Ru Group (к тому моменту переименованного в VK).

Grishin Robotics 
В июне 2012 года Гришин вложил 25 миллионов долларов в открытие венчурной фирмы для инвестиций в потребительскую робототехнику. Только за первый год через нью-йоркский офис фонда прошло 600 стартапов. В 2015 году фонд дополнительно привлёк 100 млн долларов от институциональных и частных партнёров. В 2020 году Grishin Robotics привлёк 100 млн долларов в новый фонд Grishin Robotics Fund II. Фокус обоих фондов — умные устройства, робототехника. Фонд финансирует проекты на ранней стадии с работоспособным прототипом:

 Производитель моторизованных стендов для iPad Double Robotics Inc. — 250 тысяч долларов в сентябре 2012 года;
 Магазин приложений для роботов RobotsApps.com Inc. — 250 тысяч долларов в декабре 2012 года;
 Инкубатор для разработчиков аппаратного обеспечения Bolt.io — 3,5 миллиона долларов в синдицированном раунде в феврале 2013 года (предполагается, что вложения Grishin Robotics составили около миллиона);
 Компания Satarii Inc., выпускающая роботизированного видео-оператора Swivl — 500 тысяч долларов в мае 2013 года;
 Производитель миниатюрных спутников NanoSatisfi Inc. (впоследствии переименованный в ) — 300 тысяч долларов в июле 2013 года;
 Разработчик беспроводных мультимедиа-устройств Boombootix — 4 миллиона долларов в синдицированном раунде в феврале 2014 года;
 Производитель умных игрушек Orbotix — 15,5 миллионов долларов в синдицированном раунде в мае 2014 года;
 Участник инкубатора Bolt.io, разработчик робота для животных PetNet — 1 миллион 125 тысяч долларов в январе 2014 года;
 Платформа для изучения электроники и прототипирования littleBits — 44,2 миллиона долларов в синдицированном раунде в июне 2015 года;
 Разработчик трёхмерного сканера для мобильных устройств Occipital — 13 миллионов долларов в синдицированном раунде в июле 2015 года

В числе выходов фонда — производитель роутеров Eero и разработчик умных дверных глазков Ring (оба проданы Amazon, последний — визитная карточка фонда с оценкой выше 1 млрд долларов), сервис аренды электросамокатов Spin (продан Ford), сервис доставки дронами Zipline, создатель робота-компаньона Moxie и производитель роботов-курьеров Starship.

Общественная деятельность 
Выступил инициатором самой большой в восточной Европе олимпиады по программированию Russian Code Cup. Под его руководством в 2011 году Mail.ru Group открыл технопарк в МГТУ имени Баумана. В том же году возглавил кафедру интернет-технологий в петербургском Университете ИТМО.

Cостоит в Попечительском совете Лиги безопасного интернета, общественной организации под покровительством Министерства связи и массовых коммуникаций, заявляющей целью борьбу с нелегальным контентом в Рунете.

Признание 
В феврале 2011 года российский Forbes включил Дмитрия Гришина в число людей, определяющих лицо российского интернета. За вклад в создание новых технологических рынков журнал MIT Technology Review включил Гришина в список «Инноваторы до 35» 2013 года в предпринимательской категории.

В том же году был приглашен в состав Попечительского совета МГТУ имени Баумана.

Премия GQ в номинации «Бизнесмен года» (2017 год).

Личная жизнь 
Женат, живёт и работает в Москве. Изучает китайский язык, увлекается преферансом и большим теннисом.

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью

 Интервью Дмитрий Гришина «Секрету Фирмы»

VK
Венчурные капиталисты
Выпускники МГТУ